Hinkel est un toponyme et un patronyme d'origine germanique.

Toponymes 
 Hinkel, section de la commune luxembourgeoise de Rosport-Mompach, dans le canton d'Echternach.

Patronyme 
 Andreas Hinkel (né en 1982), joueur de football allemand ;
  (1916–1993), ingénieur américain ;
  (1793–1817), poète allemand ;
  (1925–2007), architecte et archéologue allemand ;
 Hans Hinkel (1901–1960), fonctionnaire nazi allemand ;
  (1817–1894), philologue et philosophe allemand ;
  (né en 1965), guitariste allemand, membre du groupe Fool's Garden.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique